Lek kan syfta på:

 Lek – en social aktivitet som utförs för nöjes skull
 Lek (valuta) – Albaniens valuta
 Lek – en synonym för kortlek
 Lek (fortplantningsbeteende) – fortplantningssystem hos bland andra fiskar, groddjur och vissa fåglar
 Lek (skulptur) – en skulptur av Bror Hjorth
 LEK – reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel, se lagen om elektronisk kommunikation

Geografi

Nederländerna 

 Lek (flod) – en flod i Nederländerna 

Robotskapade Nederländernaförgreningar